DGPH steht für:
 Deutsche Gesellschaft für Public Health

DGPh steht für:
 Deutsche Gesellschaft für Photographie

Siehe auch
 DGPhil

Abkürzung